Cristian Olivera puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
Cristian Fabián Olivera (1988-), futbolista uruguayo que juega como mediocampista. Su club actual es Santa Tecla Fútbol Club.
Cristian Olivera Ibarra (2002-), futbolista uruguayo que juega como extremo derecho y delantero centro. Su club actual es la U.D. Almería.